In 2006/07 werd het 69ste professionele voetbalkampioenschap georganiseerd in Frankrijk. Het was het vijfde seizoen van de Ligue 1.

Ranglijst

Eindstand alle wedstrijden

Eindstand thuiswedstrijden

Eindstand uitwedstrijden

Legenda eindstanden

Uitslagen 
 

Groen : Thuisteam heeft gewonnen
Blauw : Gelijkspel
Rood : Uitteam heeft gewonnen

Statistieken

Koplopers per speelronde

Topscorers

Assists
In onderstaand overzicht zijn alleen de spelers opgenomen met tien of meer assists achter hun naam.

Meeste speelminuten
Bijgaand een overzicht van de spelers die in het seizoen 2006/07 in alle 38 competitieduels in actie kwamen voor hun club, van de eerste tot en met de laatste minuut.

Scheidsrechters

Toeschouwers

Nederlanders
Bijgaand een overzicht van de Nederlandse voetballers die in het seizoen 2006/07 uitkwamen in de Ligue 1.

Olympique Lyon

Bijgaand een overzicht van de spelers van Olympique Lyon, die in het seizoen 2006/07  onder leiding van trainer-coach Gérard Houllier voor de zesde keer in de clubgeschiedenis kampioen van Frankrijk werden en aldus opnieuw de titel prolongeerden.

Frans voetbalseizoen
Competitievoetbal 2006/07